Умкывеемкэй — топоним (тип: потамоним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Умкывеемкэй — река, правый приток р. Въэйвеем
 Умкывеемкэй — река, правый приток р. Чаун
 Умкывеемкэй — река, левый приток р. Кувет
 Умкывеемкэй — река, левый приток р. Этурэрвеем
 Умкывеемкэй — река, правый приток р. Кэвеем

См. также 
 Умкынейвеем — приток Анадыря.